

Astronomia 
 16524 Hausmann – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ernest Allan Hausmann (1968) – attore tedesco
 Friedrich Karl Hausmann (1825-1886) – pittore tedesco
 Johann Friedrich Ludwig Hausmann (1782-1859) – mineralogista tedesco
 Larry Hausmann (1941) – calciatore statunitense
 Manfred Hausmann (1898-1986) – scrittore, poeta e drammaturgo tedesco
 Raoul Hausmann (1898-1986) – artista austriaco-tedesco
 Robert Hausmann (1852-1909) – violoncellista tedesco